Het seizoen 1948/49 was het 52ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland. Lugano werd voor de derde en tot dusver laatste keer kampioen.

Eindstand

Topschutters

Nationalliga B 

Playoff: FC St. Gallen - FC Bern 1:1, 5:2 n.p.

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1948/49